Jacques Brossard peut désigner :

 Jacques Brossard (1933-2010), écrivain québécois ;
 Jacques Brossard (1941-), homme politique français.